Алексей Виноградов:
 Виноградов, Алексей Викторович (1920—2009) — советский и российский врач-кардиолог.
 Виноградов, Алексей Дмитриевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Виноградов, Алексей Иванович (1899—1940) — советский военачальник, комбриг.
 Виноградов, Алексей Михайлович (1932—2011) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Алексей Петрович (1871—1938) — священнослужитель Русской православной церкви, священномученик.
 Виноградов, Алексей Сергеевич (1900—1977) — генерал-майор.
 Виноградов, Алексей Яковлевич (1918—2003) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.